Le Narfell est un pays qui se trouve dans la région des Terres Froides, dans le nord du continent Féérune, dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés. Il est plus ou moins basé sur la Russie orientale et la Mongolie.

Il était autrefois le cœur d'un grand empire qui incluait le Grand Val, le Thesk et une partie du plateau de Thay.

Les habitants de Narfell sont appelés les Nars. Ils sont grands et bruns, portant souvent les cheveux en queue de cheval. Ils sont musclés et leur peau est légèrement bronzée.Leurs vêtements sont de couleur vive mais adaptés pour l'équitation.

Géographie
Le Narfell est un pays sec et froid, constitué de plaines herbeuses où pullule le gibier (buffles, rennes...). La principale source d'eau se trouve être les petits lacs qui parsèment le pays, territoires sauvages en tout temps où rôdent les ours noirs.

Histoire

À son apogée, le Narfell était dirigé par des prêtres maléfiques. Ils gardaient le pouvoir en faisant des sacrifices humains au nom de puissants démons. On dit même qu'il existe une race hybride depuis ces temps-là. Cette grande civilisation est tombée il y a plus de 1500 ans, contre son terrible ennemi, Raumathar.

Les survivants de l'empire partirent s'installer aux frontières en attendant de rebâtir leur puissant royaume. Ce rêve a pourtant disparu. Désormais, le Narfell est un pays gelé occupé par des barbares qui ont tout oublié de la grandeur passée et qui se contentent de survivre dans cette région dure et malmenée par les hivers. L'Outreterre sous Narfell est peuplée d'âmes-en-peine et de cauchemars, et même les drows l'évitent.

Les restes de l'empire de Narfell existent, des ruines couvrant encore le pays. Ces ruines sont évitées par les Nars car ils contiennent souvent des pièges magiques et des fantômes. Parfois, des aventuriers étrangers s'y promènent, et les Nars ramassent et dépouillent leurs cadavres.

Économie

Le commerce est minime, mais les marchands qui ne souhaitent pas traverser le Thesk transitent par le Narfell, au lieu de prendre la Grande Route. La Grande Route commence au Damara et entre au Narfell par une passe dans les Montagnes de Giantspire avant de se séparer avec la Route Froide, à N'Jast. À partir de là, la route continue jusqu'à Nathoud, dans l'ombre des Montagnes Icerim, au nord du Rashéménie. Le Grand Fossé, comme on surnomme la route, est infranchissable l'hiver et est le territoire de hobgobelins.

Gouvernement
Le Narfell est à peine unifié par un conseil tribal présidé par la tribu Harthgroth, la plus puissante, forte de 4000 guerriers. Cette tribu est l'une des seules à voir les étrangers comme des partenaires commerciaux potentiels, et non comme des ennemis (ce que fait la tribu Creel, la plus violente).
On peut noter qu'une des tribus est très pacifique (les Var), et qu'une autre possède le niveau de civilisation de l'Impiltur.

Cités importantes
 Bildoobaris, la capitale du Narfell, n'est qu'une sorte de grande plaine ouverte, dans l'ombre du Mont Bar. Pendant une dizaine de jours, tous les étés, la plaine devient une cité grouillante de plus de 30000 Nars, venus de tout le pays pour le festival national, où tout le monde boit, mange et commerce.

Coutumes
Les Nars constituent un peuple tribal relativement agressif et fier. Les 27 grandes tribus s'aiment ou se détestent.

L'adage Nar populaire est "Des actes, pas de paroles". Ce que fait un Nar est plus important que le rang social qu'avait son père ou tout ce qu'il peut dire.

Les Nars sont pour la plupart nomades et voyagent dans le pays en traquant les troupeaux de chevaux, de bœufs ou de cerfs. Ils habitent dans de grandes tentes. Les Nars aiment la chasse et l'équitation. Ce sont de très bons cavaliers, plus à l'aise pour se battre sur le dos d'un cheval qu'au sol. Les chevaux Nars sont à la fois la fierté et la richesse du pays.

La langue nationale est le damaran. Les Nars sont connus pour parler très vite.

Les pays des Royaumes voient les Nars comme des barbares enragés défiant tous les étrangers. Pour les Nars, un étranger est ce qui ne leur ressemble pas.

Religion

Les Nars vénèrent particulièrement Lathandre, Tempus et Aurile. Avec le temps et le commerce, ils ont appris à connaître Waukyne.

Région des Royaumes oubliés